Квалификация (отборочный турнир) 25-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 13 мая по 9 сентября 2006 года с участием 25 национальных сборных команд. Было разыграно 9 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Бельгия (страна-организатор), Польша, Италия, Россия, Азербайджан, Нидерланды, Турция (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Белоруссия,Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Германия, Грузия, Израиль, Испания, Латвия, Люксембург, Молдавия, Норвегия, Португалия, Румыния,Словакия, Словения, Сербия и Черногория, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

Предварительный раунд 
 13 мая 2006. Кфар-Сава (Израиль).  Израиль —  Норвегия 3:1 (18:25, 25:19, 25:17, 25:19).
 20 мая. Берген (Норвегия).  Норвегия —  Израиль 0:3 (23:25, 19:25, 15:25).

Победитель стыковых матчей сборная Израиля вышла в групповой раунд.

Групповой раунд

Группа А 

 2—3.06.2006. Кордова (Испания)
 2 июня: Греция — Молдавия 3:0 (25:19, 25:15, 25:22); Испания — Швеция 3:0 (25:16, 29:27, 25:16).
 3 июня: Испания — Молдавия 3:0 (25:19, 25:14, 25:12); Греция — Швеция 3:1 (19:25, 25:18, 25:23, 25:14).
 4 июня: Испания — Греция 3:0 (25:17, 25:20, 25:14); Швеция — Молдавия 3:0 (25:22, 25:16, 25:19).

 16—18.06.2006. Неа-Иония (Греция)
 16 июня: Испания — Молдавия 3:0 (25:16, 25:21, 25:16); Греция — Швеция 3:0 (25:17, 25:22, 25:15).
 17 июня: Испания — Швеция 3:0 (25:16, 25:18, 25:19); Греция — Молдавия 3:0 (25:23, 25:15, 25:18).
 18 июня: Швеция — Молдавия 3:2 (25:23, 21:25, 25:23, 17:25, 15:6); Испания — Греция 3:1 (25:21, 23:25, 25:16, 25:22).

Группа В 

 26—28.05.2006. Сомбатхей (Венгрия)
 26 мая: Чехия — Украина 3:0 (25:22, 25:17, 25:22); Венгрия — Австрия 3:0 (25:15, 25:23, 25:13).
 27 мая: Чехия — Австрия 3:0 (25:10, 25:15, 25:14); Украина — Венгрия 3:0 (28:26, 25:20, 25:23).
 28 мая: Украина — Австрия 3:0 (25:18, 25:10, 25:16); Чехия — Венгрия 3:0 (25:16, 25:23, 25:16).

 2—4.06.2006. Опава (Чехия)
 2 июня: Венгрия — Украина 3:1 (10:25, 25:21, 25:16, 25:21); Чехия — Австрия 3:0 (25:15, 25:12, 25:14).
 3 июня: Украина — Австрия 3:0 (25:12, 25:13, 25:14); Чехия — Венгрия 3:0 (25:13, 25:20, 25:12).
 4 июня: Венгрия — Австрия 3:1 (25:17, 25:18, 25:27, 25:17); Чехия — Украина 3:0 (25:19, 25:17, 25:23).

Группа С 

 26—28.05.2006. Тбилиси (Грузия)
 26 мая: Франция — Грузия 3:0 (25:17, 25:7, 25:12); Германия — Латвия 3:0 (25:7, 25:16, 25:12).
 27 мая: Германия — Грузия 3:0 (25:9, 25:13, 25:11); Франция — Латвия 3:0 (25:20, 25:21, 25:16).
 28 мая: Латвия — Грузия 3:0 (25:13, 25:18, 25:10); Германия — Франция 3:0 (26:24, 25:14, 25:17).

 2—4.06.2006. Ле Темпль-сюр-Лот (Франция)
 2 июня: Франция — Грузия 3:0 (25:5, 25:10, 25:6); Германия — Латвия 3:0 (25:15, 25:18, 25:14).
 3 июня: Германия — Грузия 3:0 (25:11, 25:5, 25:6); Франция — Латвия 3:0 (25:23, 25:13, 25:18).
 4 июня: Латвия — Грузия 3:0 (25:16, 25:13, 25:11); Германия — Франция 3:0 (25:20, 25:16, 25:20).

Группа D 

 26—28.05.2006. Варна (Болгария)
 26 мая: Болгария — Словакия 3:2 (25:18, 23:25, 30:28, 20:25, 15:11); Португалия — Израиль 3:1 (25:22, 25:17, 25:19, 25:22).
 27 мая: Болгария — Израиль 3:0 (25:15, 25:14, 25:15); Словакия — Португалия 3:0 (25:22, 25:17, 25:16).
 28 мая: Болгария — Португалия 3:0 (25:15, 25:21, 25:20); Словакия — Израиль 3:0 (25:12, 25:14, 25:17).

 2—4.06.2006. Бардейов (Словакия)
 2 июня: Израиль — Португалия 3:1 (25:23, 18:25, 25:21, 25:16); Болгария — Словакия 3:1 (24:26, 25:20, 25:20, 25:21).
 3 июня: Болгария — Израиль 3:0 (25:18, 25:16, 25:14); Словакия — Португалия 3:0 (25:14, 25:11, 25:13).
 4 июня: Болгария — Португалия 3:0 (25:16, 25:14, 25:19); Словакия — Израиль 3:1 (25:11, 25:17, 20:25, 25:23).

Группа E 

 26—28.05.2006. Белград (Сербия и Черногория)
 26 мая: Словения — Финляндия 3:0 (25:23, 25:15, 25:12); Сербия и Черногория — Люксембург 3:0 (25:9, 25:9, 25:6).
 27 мая: Словения — Люксембург 3:0 (25:6, 25:12, 25:12); Сербия и Черногория — Финляндия 3:0 (25:12, 25:22, 25:16).
 28 мая: Финляндия — Люксембург 3:0 (25:16, 25:13, 25:9); Сербия и Черногория — Словения 3:0 (25:17, 25:19, 27:25).

 9—11.06.2006. Марибор (Словения)
 9 июня: Сербия и Черногория — Люксембург 3:0 (25:3, 25:6, 25:4); Словения — Финляндия 3:2 (22:25, 25:19, 22:25, 25:23, 15:10).
 10 июня: Словения — Люксембург 3:0 (25:10, 25:18, 25:15); Сербия и Черногория — Финляндия 3:0 (25:11, 25:9, 25:15).
 11 июня: Финляндия — Люксембург 3:0 (25:13, 25:13, 25:11); Сербия и Черногория — Словения 3:2 (16:25, 25:22, 25:19, 22:25, 15:13).

Группа F 

 2—4.06.2006. Бухарест (Румыния)
 2 июня: Хорватия — Румыния 3:0 (25:21, 25:18, 25:19); Белоруссия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:17, 25:22, 25:11).
 3 июня: Белоруссия — Румыния 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:21); Хорватия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:22, 25:13, 25:14).
 4 июня: Румыния — Босния и Герцеговина 3:0 (25:19, 25:12, 25:14); Белоруссия — Хорватия 3:2 (20:25, 25:21, 15:25, 29:27, 15:13).

 16—18.06.2006. Тузла (Босния и Герцеговина)
 16 июня: Хорватия — Румыния 3:1 (25:16, 25:21, 25:27, 25:15); Белоруссия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:18, 21:25, 25:13, 25:20).
 17 июня: Румыния — Босния и Герцеговина 3:0 (25:17, 25:10, 25:17); Хорватия — Белоруссия 3:2 (25:16, 17:25, 25:11, 22:25, 15:13).
 18 июня: Белоруссия — Румыния 3:2 (20:25, 25:19, 18:25, 25:17, 15:10); Хорватия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:11, 25:16, 25:16).

Итоги 
По итогам второго раунда путёвки на чемпионат Европы 2007 года получили победители групп — Испания, Чехия, Германия, Болгария, Сербия и Черногория, Хорватия. 

Греция, Украина, Франция, Словакия, Словения, Беларусь, занявшие в группах вторые места, продолжили борьбу за три вакантные путёвки в раунде плей-офф.

Плей-офф 
 2 сентября. Могилёв (Беларусь).  Белоруссия —  Словения 3:0 (25:19, 25:16, 25:14).
 9 сентября. Марибор (Словения).  Словения —  Белоруссия 2:3 (25:23, 19:25, 23:25, 25:20, 11:15).

 2 сентября. Левице (Словакия).  Словакия —  Украина 3:1 (22:25, 25:19, 25:18, 25:19).
 9 сентября. Харьков (Украина).  Украина —  Словакия 2:3 (23:25, 17:25, 25:16, 25:20, 12:15).

 2 сентября. Сен-Бриё (Франция).  Франция —  Греция 3:1 (25:22, 25:17, 22:25, 25:15).
 9 сентября. Глифада (Греция).  Греция —  Франция 0:3 (23:25, 21:25, 17:25).

По итогам раунда плей-офф путёвки на чемпионат Европы 2007 года получили победители стыковых матчей — Белоруссия, Словакия и Франция.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
2006 год в волейболе